Boulevard
Boulevard Gallieni à Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne
Boulevard Gallieni à Neuilly-Plaisance
Boulevard Gallieni à Paris

Gallieni